De volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde beloning van werknemers per uur in koopkrachtpariteit (KKP) in de respectieve landen, die de lonen en salarissen alsmede de werkgevers sociale bijdragen omvat. De cijfers zijn berekend op basis van gegevens die zijn gepubliceerd door de OESO. Merk op dat sommige OESO-landen niet worden vermeld, zoals Japan en het Verenigd Koninkrijk.

Personeelsbeloning
Arbeidsloon